Hendricks steht für:

 Hendricks (Familienname), patronymischer Familienname

Hendricks ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hendricks (Georgia)
 Hendricks (Indiana)
 Hendricks (Kentucky)
 Hendricks (Michigan)
 Hendricks (Minnesota)
 Hendricks (Pennsylvania)
 Hendricks (South Carolina)
 Hendricks (West Virginia)
 Hendricks County, Verwaltungseinheit in Indiana

Siehe auch:

 Dirck Hendricksz, bekannter als Teodoro d’Errico (1542/44–1618), niederländisch-italienischer Maler
 Hendricks Township
 Hendrick’s, Gin-Marke
 Hendrickx
 Hendriks
 Hendriksz
 Hendrix (Begriffsklärung)
 Henricks